Альбано ()

 Альбано-Верчеллезе — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Верчеллі.
 Альбано-ді-Луканія — муніципалітет в Італії, у регіоні Базиліката, провінція Потенца.
 Альбано-Лаціале —  муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, метрополійне місто Рим-Столиця.
 Альбано-Сант'Алессандро  — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Бергамо.
 Коллоредо-ді-Монте-Альбано  — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія.

Див. також 

 Аль Бано — італійський співак
 Альбан
 Альбана
 Альбані